Роан може да се отнася за:
 Роан, град във Франция
 Роан (окръг), окръг във Франция
 Роан-1, кантон във Франция
 Роан-2, кантон във Франция